Westbourne – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset
 Westbourne – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Westbourne – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Sussex